Liste d'écrivains québécois